Створ — в строительстве условная вертикальная плоскость, проходящая через две точки, определяющие заданное направление.
 Створ — навигационное сооружение контрастного цвета на берегах рек и озёр.
 Створ — в гидротехнике участок реки, на котором расположены гидросооружения, образующие напорный фронт.
 Створ (взлётно-посадочной полосы) — в авиации, продолжающая продольную ось взлётно-посадочной полосы воображаемая линия, на которой располагаются дальняя и ближняя приводные радиостанции.
 Створ — 3-е лаготделение Понышского ИТЛ (Понышлаг).

Примечания